Bodön kan syfta på:

Finland 

 Bodön, Österbotten, Korsholm och Vörå kommuner,

Sverige 

 Bodön, Luleå kommun, småort i Luleå kommun,

Se även
Bodö
Bodören